Кампо Куатро има више значења:

 Кампо Куатро, Ехидо Ечисера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Куатро (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Кампо Куатро, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Куатро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Куатро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Куатро, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику